Николай Григорьевич Назаров  (р.  8 августа  1946 года) — бригадир дойного гурта совхоза «Байрамгуловский». Полный кавалер ордена Трудовой Славы.

Биография 
Николай Григорьевич Назаров родился 8 августа 1946 г. в с. Вознесенка Учалинского района БАССР.

Образование — среднее.

Трудовую деятельность начал в октябре 1964 г. скотником Поляковского совхоза Учалинского района. С 1969 г. — скотник, с 1990 г. — бригадир дойного гурта совхоза «Байрамгуловский».

В 1994 г. назначен бригадиром сельскохозяйственного производственного кооператива «Поляковский», с 2005 г. до выхода на пенсию в 2007 г. работал в ООО «Кронос-16».

Николай Григорьевич Назаров живёт в Учалинском районе Республики Башкортостан.

Награды 
За добросовестный многолетний труд в области животноводства Н. Г. Назаров награждён орденом Трудовой Славы I (1990), II (1982), III (1975) степени, медалями.

Литература 
 Герои труда / сост. Р. А. Валишин [и др.]. — Уфа : Китап, 2011. — 432 с. : ил. — ISBN 978-5-295-05228-6.
 Башкирская энциклопедия. Гл. ред. М. А. Ильгамов т. 4. Л-О. 2008. — 672 с. ISBN 978-5-88185-068-5.; науч.. изд. Башкирская энциклопедия, г. Уфа.

Ссылки